Джеймс Моррис (, род. 22 апреля 1994, Мельбурн) — австралийский шахматист, международный мастер (2010).

Неоднократный участник чемпионатов Австралии. Чемпион Австралии по блицу 2015 г. Бронзовый призёр открытого чемпионата Австралии 2015 г.

Чемпион штата Виктория 2012 г.

Серебряный призёр чемпионата Океании 2009 г. (участвовал в большом дележе, имел лучшие дополнительные показатели).

В составе сборной Австралии участник шахматной олимпиады 2018 г.

Победитель турниров Australian Masters (2011 и 2012 гг.) и Doeberl Cup (2016 г.; в 2018 г. разделил 1—2 места, но уступил на тай-брейке), турнира молодых австралийских мастеров 2013 г. Победитель и призёр ряда опен-турниров.

В 2013 г., возвращаясь с турнира Doeberl Cup, получил серьезные травмы в ДТП, жертвами которого стали два других участника турнира.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Интервью Дж. Морриса Р. Джеймисону для сайта Chess Kids (2009 г.)

Шахматисты Австралии
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам